Drôme – dipartimento francese della regione Alvernia-Rodano-Alpi
 Drôme – fiume francese che scorre nella regione del Calvados e della Manche
 Drôme – fiume del sud-est della Francia, affluente di sinistra del Rodano